Ши́рли Верре́тт (; , Новый Орлеан, Луизиана, США — , Анн-Арбор, Мичиган) — американская оперная певица (и педагог), успешно перешедшая с репертуара меццо-сопрано на репертуар сопрано. Пользовалась большой известностью в репертуаре Верди и Доницетти в 60—90—х годах XX века.

Биография 
Из афроамериканской семьи адвентистов. Училась пению в Лос-Анджелесе, затем выиграла грант на обучение в Джульярдской школе. В 1958 г. стала лауреатом Наумбурговского конкурса молодых исполнителей.

Ещё студенткой в 1957 г. дебютировала на оперной сцене (в опере Бенджамина Бриттена «Поругание Лукреции»), в 1959 г. впервые гастролировала в Европе, спев в Кёльне (Германия) в опере Николая Набокова «Смерть Распутина».

В 1961 году Ширли Верретт стала первой из афроамериканских певиц, гастролировавших в СССР, выступив с программой спиричуэлс. Последний раз в России Ширли Верретт гастролировала в начале 90-х годов, выступив с концертной программой в Концертном зале им. П. И. Чайковского.

В 1962 году Верретт получила хорошие отзывы критиков за исполнение партии Кармен в Сполето, после чего выступила в этой партии в Большом театре в 1963 году и в Нью-Йорк Сити Опера в 1964 году. В театре «Ковент-Гарден» дебютировала в 1966 году партией Ульрики («Бал-маскарад» Верди).

В «Метрополитен-опера» дебютировала в 1968 году партией Кармен, в «Ла Скала» — в 1969 году партией Далилы в опере Сен-Санса «Самсон и Далила».

В дальнейшем среди заметных партий Верретт были Азучена («Трубадур» Верди), Амнерис («Аида» Верди) и особенно Кармен, которую певица пела также в «Ла Скала», «Ковент-Гарден», и других крупных театрах мира. Репертуар меццо-сопрано Верретт включал в себя также партии Эболи («Дон Карлос» Верди), Елизаветы («Мария Стюарт» Доницетти), Леоноры («Фаворитка» Доницетти), партии в операх «Орфей и Эвридика» Глюк, «Осада Коринфа» и «Моисей в Египте» Россини. Были сделаны коммерческие и некоммерческие записи многих из этих партий.

Вошло в историю выступление Ширли Верретт 23 октября 1973 года на сцене «Метрополитен-опера»: давалась монументальная опера Берлиоза «Троянцы», и партнёрша Верретт Криста Людвиг заболела, но Верретт отказалась от отмены спектакля и исполнила в нём обе главные женские партии — Кассандры и Дидоны. Верретт также пела в «Троянцах» на премьерном спектакле новой парижской «Оперы Бастилия» в 1990 г. В том же году репертуар певицы пополнился партией Сантуццы из оперы «Сельская честь» Масканьи.

Начиная с конца 70—х годов Ширли Верретт начала также петь партии сопрано: Селика («Африканка» Мейербера), Джудит («Замок Синей Бороды» Бартока), леди Макбет («Макбет»), мадам Лидуан («Диалоги кармелиток» Пуленка, «Метрополитен-опера», 1977), Тоска, Норма (с 1976 года, Бостон, до 1989 года, Мессина), Аида (Бостон, 1980 и 1989), Дездемона («Отелло», 1981), Леонора («Фиделио», «Метрополитен-опера», 1983), Ифигения («Ифигения в Тавриде», 1984—85) и Альцеста (1985) Глюка, Медея (Керубини, 1986). Тоска, которую она исполняла в дуэте с Лучано Паваротти (в партии Каварадосси) в Метрополитен-опера, транслировалась по телевидению в прямом эфире на канале PBS в декабре 1978 года и выпущена на DVD.

В камерный репертуар Верретт входили песни Шуберта и Малера, произведения Мануэля де Фальи, Дариюса Мийо, Неда Рорема.

Завершив оперную карьеру в 1994 году, Веррет с 1996 года преподавала в Мичиганском университете. В 2003 году опубликовала книгу-автобиографию под названием «Я никогда не ходила одна» (). Скончалась от сердечной недостаточности.

Избранная дискография 
 1966 — «Бал-маскарад» Верди, дирижёр Эрих Лайнсдорф, с участием Леонтины Прайс, Карло Бергонци, Роберта Меррилла — Ульрика
 1967 — «Мария Стюарт» Доницетти, дирижёр Франческо Молинари-Праделли, с участием Лейлы Генджер, Франко Тальявини — Елизавета
 1970 — «Дон Карлос» Верди, дирижёр Карло Мария Джулини, с участием Монтсеррат Кабалье, Пласидо Доминго, Руджеро Раймонди, Шеррил Милнс — Эболи
 1970—е гг. — «Норма» Беллини — Адальджиза
 1975 — «Фаворитка» Доницетти, дирижёр Eve Queler, с участием Альфредо Крауса, Пабло Эльвира, Джеймса Морриса — Леонора
 1976 — «Макбет» Верди, дирижёр Клаудио Аббадо, с участием Пьеро Каппуччилли, Николая Гяурова, Пласидо Доминго — леди Макбет
 1980 — «Аида» Верди, дирижёр Сара Колдуэлл, с участием Джеймса МакКрэкена, Феруччио Фурланетто, Элизабет Коннелл, Дэвида Арнольда — Аида
 1986 — «Макбет» Верди, дирижёр Рикардо Шайи, с участием Лео Нуччи, Самуэля Рамея — леди Макбет
 «Аида» Верди, с участием Вирджинии Дзеани — Амнерис
 «Сила судьбы» Верди, дирижёр Томас Шипперс, с участием Леонтины Прайс, Такера, Меррилла, Тоцци, Эцио Фладжелло — Прециозилла
 «Луиза Миллер» Верди, с участием Анны Моффо, Карло Бергонци, Корнела Макнила — Фридерика
 «Трубадур» Верди, дирижёр Зубин Мета, с участием Лучано Паваротти, Антонеллы Банауди — Азучена
 «Трубадур» Верди, дирижёр Ричард Бонинг, с участием Лучано Паваротти — Азучена
 «Риголетто» Верди, с участием Лучано Паваротти — Маддалена
 «Тоска» Пуччини, с участием Лучано Паваротти, Корнела Макнила — Флория Тоска
 «Самсон и Далила» Сен-Санса, театр Ковент-Гарден, с участием Джона Викерса — Далила
 «Африканка» Мейербера, с участием Пласидо Доминго — Селика
 «Кармен» Бизе, с участием Пласидо Доминго — Кармен
 «Осада Коринфа» Россини, дирижёр Томас Шипперс, с участием Беверли Силлз, Хустино Диаса, Роберта Ллойда — Неокле (мужественный воин)
 «Лукреция Борджиа» Доницетти, с участием Альфредо Крауса, Эцио Фладжелло, Монтсеррат Кабалье — Маффео Орсини
 «Реквием» Верди, дирижёр Клаудио Аббадо, с участием Кати Риччарелли, Николая Гяурова, Пласидо Доминго
 Оперные дуэты с Монтсеррат Кабалье, дирижёр Антон Гуаданьо (дуэты из опер «Аида», «Норма», «Джоконда», «Анна Болейн», «Сказки Гофмана»)

Примечания

См. также 
 Мариан Андерсон
 Леонтина Прайс
 Грейс Бамбри
 Джесси Норман

Ссылки 
 Официальный сайт Ширли Верретт
 
 Ширли Верретт на сайте Оperissimo
 Ширли Верретт на сайте The Last Verista
 Ширли Верретт дискография
 Ширли Верретт на сайте An appreciation
 Радиопередача о Ширли Верретт на сайте радиостанции «Орфей»

Академические музыканты США
Певцы и певицы США
Оперные певцы и певицы США
Меццо-сопрано США
Сопрано
Выпускники Джульярдской школы
Преподаватели Мичиганского университета
Музыканты по алфавиту
Умершие от сердечной недостаточности
Актрисы мюзиклов США